Слепу́шкин — русская фамилия. Среди носителей:

 Слепушкин, Александр Иванович (1870—1918) — русский арфист и педагог.
 Слепушкин, Виталий Дмитриевич — доктор медицинских наук, профессор.
 Слепушкин, Дмитрий Анатольевич (род. 1967) — российский художник, член-корреспондент Российской академии художеств (2009).
 Слепушкин, Фёдор Никифорович (1783—1848) — русский поэт.
 Савва (Слепушкин) — священнослужитель Русской православной церкви, епископ Смоленский и Брянский.

См. также 
 Слепушкино